Good Thing steht für:
 Good Thing (Fine-Young-Cannibals-Lied), Lied von Fine Young Cannibals
 Good Thing (Zedd-und-Kehlani-Lied), Lied von Zedd und Kehlani
 Good Things End, Musikgruppe aus den Niederlanden